Der Begriff Spieltisch bezeichnet:
 Spieltisch (Orgel)
 den Tisch bei verschiedenen Tischspielen (unter anderem bei Roulette, Novuss), zum Beispiel Billardtisch
 Tisch in einer Spielbank

Siehe auch: